Хинкель  — распространённая немецкая фамилия.

 Хинкель, Андреас (; род. 1982) — немецкий футболист.
 Хинкель, Карл (, 1793—1817) — немецкий поэт.
 Хинкель, Раймонд (, род. 1924) — австрийский научно-популярный автор.
 Хинкель, Фолькер (род.1965) — немецкий гитарист и пианист.
 Хинкель, Ханс (, 1901—1960) — немецкий журналист, группенфюрер СС.

См. также 
 Хенкель
 Аденоид Хинкель — ключевой персонаж сатирического фильма «Великий диктатор», пародия на Адольфа Гитлера.